Frank Marshall (1877–1944) amerikai sakknagymester
Frank Marshall (1904–1928) skót labdarúgó
Frank Marshall (1946) amerikai filmproducer és -rendező